Angelica kan syfta på:

 Angelica – ett personnamn, se Angelika
 Angelica (ört) – ett växtsläkte i familjen flockblommiga växter 
 Angelica  – tidigt namn på en art i växtsläktet, se kvanne 
 Angelica (djur) – ett släkte steklar

Geografi

Brasilien 

 Angélica, kommun, Mato Grosso do Sul,

USA 

 Angelica, New York – en ort i New York, Allegany County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar